David Wilkie (1785-1841) – szkocki malarz
 David Wilkie (ur. 1954) – szkocki pływak, medalista olimpijski
 David Wilkie (ur. 1974) – amerykański hokeista na lodzie